Гаценко Аліна Вікторівна (* 1947) — баяністка, педагог.
 Гаценко Андрій Тихонович (1928—1987) — бригадир гірників очисного забою, Герой Соціалістичної Праці.
 Гаценко Грицько Минович (1899—1980) — депутат Українських Установчих Зборів (1918).
 Гаценко Ірина Олександрівна — кандидат філологічних наук, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня

Примітки 

українські прізвища